Evgenija Rodina era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale.

Il singolare femminile  del torneo di tennis President's Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Vitalija D'jačenko che ha battuto in finale Akgul Amanmuradova 6–4, 6–1.

Teste di serie

 Ksenija Pervak (ritiro perché aveva raggiunto la finale del Baku Cup)
 Evgenija Rodina (quarti di finale)
 Arantxa Rus (secondo turno, ritiro)
 Nastas'sja Jakimava (semifinali)

  Vesna Dolonc (secondo turno)
  Akgul Amanmuradova (finale)
  Lesja Curenko (quarti di finale)
  Junri Namigata (secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

President's Cup 2011